Besso peut désigner :
 Le Besso, sommet, culminant à 3 667 m, dans les Alpes suisses, dans le canton du Valais
 Michele Besso, ami et confident d'Albert Einstein avec qui il eut de nombreux échanges lors de l'élaboration de ses théories de la relativité restreinte et de la relativité générale.
 Nicole Besso (1946-2011), athlète française, spécialiste du lancer du javelot.

Homonymie de patronyme